

Persone 
 Carlo Marsili, politico italiano.
 Emiliano Marsili, pugile italiano.
 Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730), scienziato, militare, geologo e botanico italiano.
 Anton Felice Marsili (1653-1710), fratello di Luigi Ferdinando, vescovo cattolico e biologo italiano.
 Piero Marsili Libelli, fotografo e fotoreporter italiano.
 Sante Marsili, pallanuotista italiano.

Altro
 Marsili, vulcano sottomarino localizzato nel Tirreno meridionale e appartenente all'arco insulare Eoliano.
 Torre dei Marsili, una delle torri medievali di Borgo San Jacopo, nel quartiere di Oltrarno a Firenze.